EDP kan syfta på:

 EDP – ett mittenpolitiskt och socialliberalt europeiskt parti, se Europeiska demokratiska partiet
 EDP - Energias de Portugal – ett portugisiskt energiföretag, se Energias de Portugal
 EDP Renováveis – ett energiföretag för förnybara energislag
 EDP Wasp – en synthesiser från Electronic Dream Plant